Костадин Костадинов може да се отнася за:

 Николай Костадинов – кмет на район Владиславово във Варна
 Николай Костадинов – български бизнесмен и политик от ПП „Възраждане“